

Toponymes 

Locmaria est une commune française du Morbihan.
Locmaria est un quartier emblématique de Quimper.
Locmaria est un hameau de l'île de Groix.
Locmaria-Berrien est une commune du Finistère.
Locmaria-Plouzané est une commune du Finistère.
Locmaria-Grand-Champ est une commune française du Morbihan.

Navire 
 Locmaria 56 est un navire à passagers à grande vitesse.

Audiovisuel 
Retour à Locmaria est un téléfilm français.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France